Arjona är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Arjona ingår i familjen Schoepfiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Arjona